Władysław Morawski – ziemianin
 Władysław Morawski (ur. 1883) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU  Wilno Miasto
 Władysław Morawski (ur. 1896) – rolnik, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości
 Władysław Morawski (1943–2014) – fotoreporter

Przypisy